Флоралии () — многозначное слово латинского происхождения, которое может относиться к:

 Флоралии — в Древнем Риме дни богини весны Флоры, праздновавшиеся с 28 апреля по 3 мая.
 Академия флоралий — организатор поэтических состязаний на призы из цветов, проходящих в Тулузе с XIV столетия.
 «Флоралия» — цветочные игры в Каталонии и Валенсии, начиная с XIX века.
 Гентские флоралии — бельгийский фестиваль цветов в Генте; проводится весной раз в 5 лет.